Les Trois Vallées peuvent désigner plusieurs entités géographiques :
 les Trois Vallées, un domaine skiable de France dans le département de la Savoie ;
 les  en France ;
 le zoo des 3 vallées, un parc zoologique de France, dans le Tarn ;
 les Trois Vallées, un quartier de la ville de Majicavo-Lamir à Mayotte, en France.